PF se poate referi la:

 Polinezia Franceză, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu;
 .pf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Polinezia Franceză;
 Insulele Paracel, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu;
 PF - Preafericit, titlu folosit în Biserica Ortodoxă Română;

Legături externe 
  „PF” la acronymfinder.com

Acronime de două litere